Charina steht für:

geographische Objekte:
 Charina (Ort), Weiler in Russland
 Charina (Fluss), Fluss in der Ukraine

Schlangen:
 Charina (Gattung)
 Charina bottae, Gummiboa
 Charina umbratica,